Puttelange est un nom de commune correspondant à l'allemand Püttlingen. Et peut désigner :

 Puttelange-aux-Lacs, anciennement Puttelange-lès-Sarralbe et Puttelange-lès-Farschviller (renommée en 1971).
 Puttelange-lès-Thionville, anciennement appelée Puttelange-lès-Rodemack.
 Une localité allemande du land de Sarre portant le nom de Püttlingen (anciennement en français Puttelange-lès-Sarrelouis).

Voir aussi 
 Forêt de Puttelange
 Johann Vesque von Püttlingen
 Putanges

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France